Die 43. Rennrodel-Europameisterschaften wurden vom 25. bis 26. Februar 2012 in Paramonowo, Russland im Rahmen des Weltcupfinales der Saison 2011/2012 veranstaltet.

Frauen 

Datum: 25. Februar
15 Starterinnen. Tatjana Iwanowa gewann ihren zweiten Europameistertitel nach 2010.

Männer 

Datum: 26. Februar
20 Starter. Andi Langenhan gewann seinen ersten und einzigen internationalen Titel.

Doppelsitzer Männer 

Datum: 25. Februar
17 Doppel am Start. Penz / Fischler gewannen mit dem Europameistertitel ihre erste internationale Meisterschaft.

Teamstaffel 

Datum: 26. Februar

Medaillenspiegel 

2012
Sportveranstaltung 2012
Europameisterschaften 2012
Sportveranstaltung in der Oblast Moskau